Frames steht für:
 Frames (Band), deutsche Post-Rock-Band
 Frames (Wissensrepräsentation), Konstrukte für die Wissensrepräsentation in Wissensbasierten Systemen
 The Frames, irische Rock-’n’-Roll-Band

Siehe auch:
 Frame